Lubuk Terap (Merlung), een plaats in Indonesië
Lubuk Terap (Bandar Petalangan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing